Esistono tre comuni francesi con questo nome

Étréchy – Cher
Étréchy – Marna
Étréchy – Essonne